Bodeh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bodeh (distrikt i Indonesien, lat -6,93, long 109,52), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Bodeh (distrikt i Indonesien, lat -7,04, long 109,46), Jawa Tengah, 
 Bodeh, Blora, by, 
 Bodeh, Pati, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar